

Cinema 
 Beautiful Creatures – film del 2000 diretto da Bill Eagles 
 Beautiful Creatures - La sedicesima luna – film del 2013 diretto da Richard LaGravenese

Letteratura 
 La sedicesima luna (Beautiful Creatures) – romanzo di Kami Garcia e Margaret Stohl del 2010

Musica 
 Beautiful Creatures – gruppo musicale hard rock statunitense
 Beautiful Creatures – album dei Beautiful Creatures del 2001